Уейфеър (Wayfarer) е модел очила на Рей-Бан, произведен през 1952 година. Той слага началото на революция в производството на слънчеви очила.

Моделът очила Уейфеър става изключително популярен в цял свят веднага след пускането му на пазара поради две основни причини. Първо, защото е изработен изцяло от пластмаса, което е иновация в производството на слънчеви очила и, второ, заради формата си. Дотогава очилата са или т.н. тип „авиаторски“, или с кръгла форма на рамките. 

Уейфеър придобива най-голяма популярност и успех през 1961 година, когато Одри Хепбърн ги носи навсякъде, дори и в един от най-известните си филми - „Закуска в Тифани“.

Друг интересен факт около Уейфеър е това, че според много критици, те са едно от най-значимите модни произведения за всички времена. Това говори за нещо изключително.

Източници 

Оптични инструменти